Ondrus ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Ondruš (* 1950), slowakischer Fußballspieler
 Ben Ondrus (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler